Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1950-1951 a vu la victoire du Grasshopper Zürich.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le Grasshopper Zürich et le FC Berne sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Schaffhouse et l'Étoile Sportive FC Malley rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Granges et le FC Cantonal Neuchâtel sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Moutier et le FC Concordia Bâle sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1950
Sport en Suisse en 1951